va ser un noble català de l'edat mitjana, vescomte de Girona.

Orígens familiars 
Era fill de Sunifred, de qui heretà el títol del vescomtat.

Núpcies i descendents 
Va tenir tres fills:
 Arbert de Montsoriu, qui heretà el vescomtat.
 Ermessenda de Montsoriu, qui es casà amb Guerau I de Cabrera, senyor de Cabrera.
 Sicardis de Montsoriu, qui es casà amb Umbert de Sesagudes, baró de Montseny.

Referències 

Vescomtes de Girona
Nobles catalans del segle XI
Nobles catalans històrics
Polítics catalans històrics